Wladimir Gontscharow () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexandrowitsch Gontscharow (* 1977), russischer Sportschütze 
 Wladimir Andrejewitsch Gontscharow (1919–1999), russischer Dichter und Generaloberst 
 Wladimir Maximowitsch Gontscharow (Bildhauer) (* 1940), russischer Bildhauer und Maler